Joseph Collomp (1865-1946), homme politique français
 Paul Collomp (1885-1943), professeur français
 Henri-Auguste de Collomp de Seillans (1736-1789), officier de marine français
 Francis Collomp (1949-2019), ingénieur français otage d'Ansaru, libéré depuis .

Lien externe 
 
Patronyme francoprovençal